Алекса́ндр Ива́нович Зыря́нов (23 июля 1955, Красновишерск, Пермской области) — советский и российский учёный-географ, создатель и заведующий кафедрой туризма, декан географического факультета Пермского университета (1993—2018). Исследователь и популяризатор туризма в Пермском крае.

Биография 
В 1977 году окончил географический факультет Пермского университета.

В 1985 году защитил кандидатскую диссертацию «Ландшафтное разнообразие и территориальные социально-экономические системы (на материалах Уральского Нечерноземья)» (научный руководитель — М. Д. Шарыгин).

С 1993 по 2018 год — декан географического факультета Пермского университета. В университете читает курсы «География туризма», «География туризма зарубежных стран», «Туристское проектирование», «Теория и методология рекреационной географии».

В 2004 году организовал и стал заведовать кафедрой туризма Пермского университета.

В 2007 году защитил диссертацию на соискание степени доктора географических наук «Регион: пространственные отношения природы и общества».

Супруга — преподаватель географического факультета ПГНИУ Инна Станиславовна Зырянова (Ильиных), сыновья Григорий (род. 1999) — студент географического факультета МГУ и Александр (род. 2004)-студент  биологического факультета ПГНИУ.

Научная деятельность 
Публикуется в авторитетных научных изданиях («Известия РАН», «Вестник МГУ», «География и природные ресурсы»), на веб-платформах с высоким индексом цитирования (Cyberleninka, Экология урбанизированных территорий и др.).

Является редактором международных и региональных сборников научных трудов; главный редактор научного журнала «Географический вестник».

Член Учёного совета Русского географического общества, входит в состав комиссии по развитию туризма РГО.

Является членом экспертной комиссии Российского совета олимпиад школьников по географии, членом координационного совета Ассоциации российских географов-обществоведов (АРГО); член оргкомитета ряда крупных международных конференций.

Как специалист-географ и любитель путешествий А. И. Зырянов разбирает в своей статье книгу и фильм Алексея Иванова «Географ глобус пропил», кульминационным моментом которых является сплав по одной из рек края пермских школьников под руководством учителя-географа. Он также отмечает заслуги Иванова в развитии пермского туризма в связи с фильмом и книгой «Хребет России»; их историко-географический аспект обсуждается в другой статье.

Избранные работы

Книги и учебные пособия 
 Шарыгин М. Д., Зырянов А. И. Территориальные системы в экономической географии СССР. Методические указания для слушателей подготовительного отделения. Пермь. Перм. ун-т, 1983. 32 с.
 Шарыгин М. Д., Зырянов А. И. Введение в теоретическую географию. Учебное пособие по спецкурсу. Пермь, Перм.ун-т, 1984, 84 с.
 Концепция целевой комплексной программы «Охрана окружающей среды Пермской области» на 2001—2005 годы. Пермь, 2000, 38 с. (в соавт.).
 География. Задания (районного/городского) этапа Всероссийских предметных олимпиад школьников 1998/99 уч. год / Сост. А. И. Зырянов, Н. Г. Циберкин, В. В. Резвых, А. Г. Лядова, М. Б. Иванова. Пермь, 1998.
 Зырянов А. И. Концептуальные подходы к развитию туризма в Пермской области. Пермь: Перм. ун-т, 2004. 52 с.
 Зырянов А. И., Зырянова И. С. Маргинальные территории и туризм. Пермь: Перм.ун-т, 2005. 121 с.
 Зырянов А. И. Туристская география Пермского края. Пермь: Перм.ун-т, 2006. 191 с.
 Зырянов А. И. Регион: пространственные отношения природы и общества. Пермь: Перм.ун-т, 2006. 372 с.
 Зырянов А. И., Мищенко М. А. Проект развития туристско-рекреационных зон Пермского края. Пермь, 2010. 87 с.
 Зырянов А. И. Теоретические аспекты географии туризма. Перм.гос.нац.иссл.ун-т, Пермь, 2013, 158 с.

Художественные иллюстрированные издания 
 Зырянов А. И. Пейзажи Прикамья // Прикамье. Направления туристских маршрутов. Пермь, 2002. С. 4-5.
 Пермский край. Фотопутешествие. Пермь: Пресс-Центр. 2004. С. С. 2-3, 22-24, 35-36, 48-49, 59-60, 71-72, 81.

Статьи 
 Зырянов А. И. Принцип ответственности за регион в концепции высшего образования Пермского университета // Вестник Пермского университета, Вып. 3. Университетское образование, 1996. С. 58-60.
 Зырянов А. И. Район в системе географических понятий // Проблемы региональной экологии. 2007, № 1. С. 15-22.
 Зырянов А. И., Мышлявцева С. Э. Город и регион: туристско-рекреационное взаимодействие // [Экология урбанизированных территорий. 2007. № 1. С. 70-73.
 Зырянов А. И. Правило размер — позиция // Известия РАН, Сер. Географическая. 2007. № 6. С. 19-25. ISSN 0373-2444.
 Зырянов А. И. Регион и поясное время: на материалах Пермского края // Вестник ТюмГУ. 2007. № 3 Серия химия, география. С. 197—204.
 Зырянов А. И. Маргинальные территории // Географический вестник. Выпуск № 2. 2008. С. 9-21.
 Зырянов А. И. Организация туризма в Пермском крае // География и природные ресурсы. 2008. № 2. ISSN 0206-1619. С. 129—136.
 Зырянов А. И., Королёв А. Ю. Эталонные туристские маршруты: географический аспект // Вестник национальной академии туризма. СПб., 2008. № 8. С. 53-57.
 Зырянов А. И., Воронов Г. А., Двинских С. А., Иванова М. Б., Калинин Н. А., Назаров Н. Н., Шарыгин М. Д. Учебная и научная стратегия географического факультета Пермского университета // Университетская география в начале XXI века: сб. статей / отв. ред. С. А. Добролюбов. М.: МАКС Пресс, 2008. С. 132—141.
 Зырянов А. И., Мышлявцева С. Э., Резвых В. В. Зонирование территорий для инвестиций в туристскую область (на примере Пермского края) // Географический вестник. Пермь. 2009. C. 88-93.
 Зырянов А. И., Королёв А. Ю. Туристское районирование горных территорий  // Вестник Московского университета. Сер. 5. География. 2009. № 6. С. 19-25.
 Зырянов А. И. Феномен мастера (о фильме и книге А. В. Иванова «Хребет России») // Географический вестник. 2010. № 2(13). С. 95-96.
 Зырянов А. И., Мышлявцева С. Э. Технология развития туризма в новом районе // Региональные исследования. № 4 (34), 2011. С. 49-56.
 Зырянов А. И. Норвегия // География. № 15 (934), 2011.
 Зырянов А. И.  Необыкновенный Родоман (тройной сюжет к юбилею ученого) // Географический вестник. № 4 (19), 2011. С. 82-83. 
 Зырянов А. И. Географическое поле туристского кластера // Географический вестник. № 1 (20). 2012. С. 96-98.
 Зырянов А. И., Мышлявцева С. Э. Туристские кластеры и доминанты (на примере Пермского края) // Известия РАН, Сер. Географическая. 2012. № 2. С. 15-22.
 Зырянов А. И. Текст к разделу «Туризм» // Атлас Пермского края. Пермь, 2012.
 Зырянов А. И., Зырянова И. С. Остров Сардиния: Туристско-географический детерминизм // Географический вестник. Выпуск № 4 (27). 2013. С. 82-87.
 Зырянов А. И., Емельянова Н. А. Равнинный туризм // Географический вестник. Выпуск № 4 (23). 2012. С. 85-88.
 Зырянов А. И. О применении поясного времени // Географический вестник. Выпуск № 1. 2013. С. 13-17.
 Зырянов А. И. Формула места // Региональные исследования. Выпуск 2(40). 2013. С. 20-24.
 Зырянов А. И., Зырянова И. С.  Технология планирования самостоятельного путешествия // Географический вестник. 2013. № 2 (25). С. 99-103.
 Зырянов А. И. Географическое своеобразие и туристские традиции Пермского края // Мир экскурсий, № 3 (23) / 2013, С. 50-52. 
 Зырянов А. И. О романе и фильме Алексея Иванова // Географический вестник. Выпуск № 1 (28). 2014. С. 45-47.
 Зырянов А. И., Зырянова И. С.  Сербия: туристские достоинства нетуристской страны // Географический вестник, № 2 (29). 2014. С. 116—120. 
 Зырянов А. И. География и туризм: различие и общность интересов  // Современные проблемы сервиса и туризма. Volume 8, issue 1. 31 Марта 2014 .
 Зырянов А. И., Миролюбова Т. В. Методологические подходы к исследованию развития региона с позиций новой экономической и теоретической географии// Известия РАН. Сер. Географическая. 2014. № 5. С. 23-31.
 Зырянов А. И. Систематизация туристских таксонов  // Вестник Московского университета. Сер. 5. География. 2014. № 3. С. 16-22.
 Зырянов А. И. Глобус, Парма и Тобол (о писателе Алексее Иванове как географе) // Географический вестник, № 3 (42). 2017. С. 43-47.

Научные сборники п/р А. И. Зырянова 

 Туризм и рекреация в Ильинском районе Пермского края: материалы регион. науч.-практ. конф. (14-16 июня 2007 г.) /Зырянов А. И. 2007; Усл. печ. л. 8,14. Уч.-изд.л. 7,6. Тираж 100. Перм.ун-т. Пермь, 2007. 140 с.

 Туристский потенциал Гайнского района: материалы регион. науч.-практ. конф. (29-30 октября 2009 г.). /Зырянов А. И. 2009; Усл.печ.л. 7,91. Уч.-изд. л. 7,5. Тираж 60. Перм. гос. ун-т. Пермь, 2009. 134 с.

 Туризм в глубине России: сб. тр. междунар. науч. семинара (19-25 июля 2010 г.) /Зырянов А. И. 2010; Усл. печ. л. 11,39. Тираж 100. Перм.гос.ун-т. Пермь, 2010. 194 с.

Справочники 
 Электронный справочник «Туристские маршруты и путешествия Пермского края» /Зырянов А. И. DVD . 2012.

Статьи в газетах 
 Зырянов А. И. Северная треть // Красная Вишера. № 7-8 (8078-8079), 23.01.1998. С. 4.
 Зырянов А. И. Север области просит помощи // Боевой путь. 07.02.1998. С. 5, 12.
 Зырянов А. И. Северная треть // Новый компаньон. Пермская деловая и политическая газета. № 29 (44). С. 12. 01.09.1998.
 Зырянов А. И. Большой туризм и местный патриотизм // Новый компаньон: пермская деловая и политическая газета. № 13 (73). 13.04.1999.
 Зырянов А. И. Пермский государственный университет. Географический факультет // География: еженедельное приложение к газете «Первое сентября». № 22 (429—430). 22.06.1999.
 Зырянов А. И. Трудности роста // Турвестник: газета Пермской туристической гильдии. № 1, 27 сентября 2000.
 Зырянов А. И. Уральский лидер // Искра: Кунгурская общественно-политическая газета. № 91. 11.07.2000.
 Зырянов А. И. Пермский полуостров // Новый компаньон. № 5 (158). 20.02.2001.
 Зырянов А. И. Дела факультетские // Пермский университет. № 11. Декабрь 2005.
 Зырянов А. И.  Про историю с географией // Новый компаньон. № 14 (598). 27.04.2010.
 Зырянов А. И. Не в своем времени. Прикамье — лидер временной погрешности в России // Звезда. 02.03.2012. С. 3.
 Зырянов А. И. «У нас пещерный край» // Business Class. № 18 (432) 20 мая 2013. С. 3.

Примечания

Литература 
 Зырянов Александр Иванович // Профессора Пермского государственного университета (1916—2016) / Гл. ред. В. И. Костицын. Пермь: Изд-во ПГНИУ, 2017. 452 с. С. 274—275.

Ссылки 
 Зырянов Александр Иванович // АРГО. Ассоциация российских географов-обществоведов.
 Зырянов Александр Иванович // Географический факультет ПГНИУ.
 Зырянов Александр Иванович // Карта науки. Наука и технологии РФ.
 Зырянов Александр Иванович // Учёный совет Русского географического общества.

Географы по алфавиту
Географы СССР
Географы России
Члены Русского географического общества после 1991 года
Выпускники географического факультета Пермского государственного университета
Преподаватели Пермского государственного университета
Преподаватели географического факультета Пермского государственного университета
Деканы Пермского государственного университета
Деканы географического факультета Пермского государственного университета